Храм Конфуция — второй по величине из имеющихся в Китае храмов, посвящённых великому философу Конфуцию.
 Храм Конфуция — старейший и крупнейший из посвящённых Конфуцию храмов, расположенный в городе Цюйфу.
 Храм Конфуция — единственный в Шанхае посвящённый Конфуцию храмовый комплекс.

См. также 
 Мавзолей Конфуция — единственный в мире конфуцианский храм, построенный китайцами за границами Китая.